Marczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Marczewski (1911–1981), polnischer Komponist, Dirigent und Organist
 Artur Marczewski (1896–?), polnischer Fußballspieler
 Edward Marczewski (geb. Szpilrajn) (1907–1976), polnischer Mathematiker 
 Frank-Michael Marczewski (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Jean Marczewski (1908–1990), französisch-polnischer Wissenschaftler
 Wojciech Marczewski (* 1944), polnischer Filmregisseur

Siehe auch: 
 Separabilitätssatz von Marczewski
 Satz von Marczewski-Szpilrajn
 Marschewski